Дебрене — село в Болгарии:
 Дебрене (Благоевградская область);
 Дебрене (Добричская область).